Napoleon Bonaparte eller Napoléon Bonaparte kan syfta på:

 Napoleon Bonaparte (1769–1821), var en fransk militär och kejsare
 Napoléon Charles Bonaparte (1802–1807), prins av Holland och son till Napoleon I:s bror Louis
 Charles Napoléon Louis Bonaparte (1804–1831), kung av Holland och son till Napoleon I:s bror Louis
 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822–1891), son till Napoleon I:s bror Jerome
 Napoléon Charles Bonaparte (1839–1899), barnbarn till Napoleon I:s bror Lucien

Se även 

 Bonaparte (olika betydelser)
 Napoleon (olika betydelser)